Valeriu Cușnerenco (n. 22 martie 1937, Constanța – 21 februarie 2010, Constanța), cu pseudonimul de scriitor Valeriu Cușner,  a fost un scriitor și critic literar român.

Biografie
A absolvit Liceul Mircea cel Bătrân în anul 1954. În 1960 a absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iași. În perioada 1952-1960 a practicat fotbalul de performanță (întâi ca junior la formația  Locomotiva PCA - în prezent Farul Constanța – apoi, ca senior, la Știința Iași). A lucrat ca inginer proiectant în Constanța.

Activitate literară
A făcut parte în 1970 din grupul de scriitori liberi, condus de poetul Radu Crișan. În acel grup se afla și poetul Horia Agarici (celebrul aviator care „vânase bolșevici”), precum și Paul Andreescu (în prezent este șeful Filialei din Constanța a Asociației Foștilor Deținuți Politici). Colaborări cu  poeme, cronici literare, eseuri și proză la  reviste de cultură: Contemporanul, Ideea Europeană, Luceafărul, Cronica Fundației  Internaționale Mihai Eminescu (toate din București), Axioma (Ploiești), 13 PLUS (Bacău), Bucovina Literară (Suceava), Steaua, Adevărul, Orașul, Făclia, Cetatea Culturală (toate din Cluj), Memento (Timișoara), Turd΄Art (Turda), Oglinda literară  (Vrancea), Spații Culturale (Râmnicu Sărat) și la  revistele de  cultură din Constanța: Tomis, Marea Noastră și EMEL (Ideal). Colaborări la revista Conexiuni-New York (Romanian Monthly Magazine), Agero (Stuttgart), precum și la revista multilingvă Qirim Cultural  Association of Canada.

Volume publicate
Pândar de vise, 2001, versuri, Editura Metafora 
Joc de nenoroc, 2004, versuri, Editura FIME 
Împușcați-i pe poeți!, 2005, versuri, Editura EX PONTO
Cronici discursive, 2007, critică literară, Editura Tomis 
Timpul Zero, 2009, proză, Editura Junimea

Premii literare
Deține premiului I - pe țară, în anul 1998, la Emisiunea politică de la Televiziunea Română intitulată „Punctul pe i”, precum și numeroase diplome și insigne pentru performanțele din munca de proiectare.

Antologii
Este cuprins în antologia aniversară România din suflet - Editura Boldaș, Constanța.

Referințe critice
Alina Beiu-Deșliu, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Ion Roșioru, Romulus-Iulian Olariu, Viorica Răduță, Mircea Ioan Casimcea, Emilian Marcu, Maria Pop, Constantin Miu etc.

Bibliografie
Editura Junimea
Antologia ASLRQ 2009
Oglinda literară, Emilian Marcu - Valeriu Cușner, un prozator valoros
Convorbiri literare, Emilian Marcu despre volumul Timpul zero 
Mircea Ioan Casimcea despre volumul Cronici discursive în Ziarul Făclia

Legături externe
Sit personal 

Nașteri în 1937
Nașteri pe 22 martie
Decese în 2010
Decese pe 21 februarie
Poeți români din secolul al XX-lea
Scriitori români din secolul al XX-lea
Critici literari români
Poeți români din secolul al XXI-lea
Scriitori români din secolul al XXI-lea

[[Categorie:Cioturi Biografii Români| ]]